Nidaros kan avse:

 Nidaros – ett äldre namn på staden Trondheim i Norge samt i modern tid 1/1 1930 - 6/3 1931
Nidarosdomen – en domkyrka i Trondheim
Nidaros stift – ett stift inom den norska kyrkan med säte i Trondheim
Nidaros (musikalbum) – ett album av Björn Afzelius
Nidaros (tidning) – en Trondheimstidning
Nidarosvägarna – olika pilgrimsleder som under medeltiden ledde till Nidarosdomen i Trondheim
Villa Nidaros − Trondheims officiella utställningspaviljong vid Stockholmsutställningen 1897 som blev sommarvilla på Lidingö